Новомарья́новка () — село,
Апостоловский городской совет,
Апостоловский район,
Днепропетровская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 1220310103. Население по переписи 2001 года составляло 118 человек.

Географическое положение 
Село Новомарьяновка находится на расстоянии в 0,5 км от посёлка Украинка.
По селу протекает большой ирригационный канал.

Примечания